

Матчі

Україна 1:1 Ізраїль

Литва 1:2 Україна

Хорватія 3:1 Україна

США 1:2 Україна

Мексика 2:1 Україна

США 0:1 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 24 жовтня 1993 року (в дужках наведено ігри і голи 1993 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Посилання 
 Результати на офіційному сайті ФФУ 
 Результати на сайті «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»  
 Результати на fifa.com  

1993
1993 у футболі